Прокопий Кузнецов:
 Кузнецов, Прокопий Васильевич (Прокофий; 1810—?) — русский художник.
 Кузнецов, Прокопий Иванович (1914—1992) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.